Osoby o tym nazwisku:
 Grigorij Gorbacz − radziecki funkcjonariusz służb specjalnych

Inne o tej nazwie:
 Gorbacz −  rezerwat przyrody w województwie podlaskim